Setophiale är ett släkte av svampar. Setophiale ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Setophiale